In Germania:
Illingen – un comune del circondario di Neunkirchen nel Saarland
Illingen – un comune del circondario dell'Enz nel Baden-Württemberg